Skallböle är
 Skallböle, Raseborg – en by i Raseborgs stad, Finland.
 Skallböle, Sundsvalls kommun – en by i Sundsvalls kommun i Sverige